Dans la mythologie grecque, Chronos est le dieu du Temps.
 Chronos est un concept de la philosophie antique.
 Chronos est un film de Ron Fricke réalisé en 1985.
 Chronos est un titre alternatif du film Cronos de Guillermo del Toro réalisé en 1993.
 Le Groupe Chronos est un cabinet d'études sociologiques dont Bruno Marzloff est directeur.
 Chronos est un système de géolocalisation par Wi-Fi conçu par le MIT

Notes et références

Voir aussi